MFK Veľké Kapušany (celým názvem: Mestský futbalový klub Veľké Kapušany) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Veľké Kapušany. Založen byl v roce 1924 pod názvem TÖREK-VÉS Nagykapos. Od sezóny 2014/15 působí ve čtvrté lize Východoslovenského futbalového zväzu, sk. Jih.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu MFK Veľké Kapušany.

Trénoval zde mj. Václav Jutka.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1924 – TÖREK-VÉS Nagykapos
 1932 – Nagykaposi TK (Nagykaposi Torna Klub)
 1945 – Kapušiansky ŠK (Kapušiansky športový klub)
 TJ Energetik Veľké Kapušany (Telovýchovná jednota Energetik Veľké Kapušany)
 FK Energetik Veľké Kapušany (Futbalový klub Energetik Veľké Kapušany)
 MFK Veľké Kapušany (Mestský futbalový klub Veľké Kapušany)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1964–1965: I. A trieda  – sk. C
 1972–1975: I. B trieda  – sk. Zemplínská
 1975–1977: I. A trieda  – sk. Východ
 1977–1978: Krajský přebor – sk. Východ
 1978–1981: Divize – sk. Východ
 1981–1983: 2. SNFL – sk. Východ
 1983–1985: Divize – sk. Východ (Východní)
 1985–1989: 2. SNFL – sk. Východ
 1989–1993: Divize – sk. Východ
 1993–1994: 4. liga 
 1994–1996: 4. liga  – sk. Východ
 1996–2004: 3. liga – sk. Východ
 2004–2006: 4. liga  – sk. Jih
 2012–2014: 5. liga  – sk. Jih
 2014– 4. liga  – sk. Jih

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1924